Юрий Кириченко:
 Кириченко, Юрий Алексеевич (1936—2017) — советский дипломат.
 Кириченко, Юрий Константинович (род. 1991) — российский спортсмен.